Nourine Taboubi peut désigner :
 Noureddine Taboubi (1949- ), basketteur tunisien.
 Noureddine Taboubi (1961- ), syndicaliste tunisien.